Bartlmühle ist der Ortsname von

 Bartlmühle (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Bartlmühle (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
Siehe auch
Barthelsmühle